Николай Алексеевич Орлов:
 Орлов, Николай Алексеевич (1827—1885) — князь, участник Крымской войны, русский дипломат, военный писатель и общественный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
 Орлов, Николай Алексеевич (род. 1953) — советский футболист.
 Орлов, Николай Алексеевич — советский самолётостроитель, профессор, лауреат Сталинской премии.